Плей-офф Кубка Стэнли 2003 — часть НХЛ в сезоне 2002/2003.

Обзор 
Первый этап Кубка Стэнли 2003 года принёс две сенсации — главные претенденты на победу «Детройт Ред Уингз» и «Колорадо Эвеланш» выбыли из борьбы, проиграв, соответственно «Анахайм Майти Дакс» и «Миннесота Уайлд». Но если «Ред Уингз» проиграли в четырёх матчах, то «Эвеланш» упустили победу, ведя в серии 3-1.

В полуфиналах конференций снова на первые страницы спортивных новостей вышли «Анахайм» и «Миннесота». Своей уверенной игрой голкипер Жан-Себастьян Жигер помог «Майти Дакс» обыграть в шести матчах «Даллас Старз», а «Миннесота Уайлд» стали первой командой в НХЛ, выигравшей вторую серию подряд, в которой команда проигрывала 1-3.

Эти две команды сошлись в очном поединке в финале Западной конференции и снова главная роль досталась Жигеру, записавшему на свой счёт три «шатаута» в победной для «Анахайма» серии, которая состояла всего из четырёх поединков.

В решающей серии на востоке встретились первая команда конференции регулярного сезона «Оттава Сенаторз» и второй номер «Нью-Джерси Девилз», за которым и осталось преимущество после семи поединков.

В финале Кубка всё решило преимущество домашнего льда — серия затянулась на семь матчей и победы всегда оставались на стороне хозяев. «Девилз», в третий раз за последние девять лет, стали обладателями Кубка Стэнли. Лучшим хоккеистом плей-оффа был признан голкипер «Дакс» Жан-Себастьян Жигер. Лучшими бомбардирами стали нападающий «Нью-Джерси» Джейми Лангенбрюннер (11 голов, 7 передач) и защитник Скотт Нидермайер (2 гола и 16 передач).

Сетка

1/8 финала 
 Оттава — Айлендерс 4-1 (0:3, 3:0, 3:2 2ОТ, 3:1, 4:1)
 Нью-Джерси — Бостон 4-1 (2:1, 4:2, 3:0, 1:5, 3:0)
 Тампа Бэй — Вашингтон 4-2 (0:3, 3:6. 4:3 ОТ, 3:1, 2:1, 2:1 3ОТ)
 Филадельфия — Торонто 4-3 (3:5, 4:1, 3:4 2ОТ, 3:2 3ОТ, 4:1, 1:2 2ОТ, 6:1)
 Даллас — Эдмонтон 4-2 (1:2, 6:1, 2:3, 3:1, 5:2, 3:2)
 Детройт — Анахайм 0-4 (1:2 3ОТ, 2:3, 1:2, 2:3 ОТ)
 Колорадо — Миннесота 3-4 (2:4, 3:2, 3:0, 3:1, 2:3, 2:3 ОТ, 2:3 ОТ)
 Ванкувер — Ст.-Луис 4-3 (0:6, 2:1, 1:3, 1:4, 5:3, 4:3, 4:1)

1/4 финала 
 Оттава — Филадельфия 4-2 (4:2, 0:2, 3:2 ОТ, 0:1, 5:2, 5:1)
 Нью-Джерси — Тампа Бэй 4-1 (3:0, 3:2 ОТ, 3:4, 3:1, 2:1 3ОТ)
 Даллас — Анахайм 2-4 (3:4 5ОТ, 2:3 ОТ, 2:1, 0:1, 4:1, 3:4)
 Ванкувер — Миннесота 3-4 (4:3 ОТ, 2:3, 3:2, 3:2 ОТ, 2:7, 1:5, 2:4)

1/2 финала

Финал 
 27 мая. Нью-Джерси — Анахайм 3:0
 29 мая. Нью-Джерси — Анахайм 3:0
 31 мая. Анахайм — Нью-Джерси 3:2 ОТ
 2 июня. Анахайм — Нью-Джерси 1:0 ОТ
 5 июня. Нью-Джерси — Анахайм 6:3
 7 июня. Анахайм — Нью-Джерси 5:2
 9 июня. Нью-Джерси — Анахайм 3:0
Итог серии: Нью-Джерси — Анахайм 4:3

Примечания 

Плей-офф Кубка Стэнли

2003 год в хоккее